«Radio 412» — це студентська онлайн радіостанція УКУ, заснована 2017 року у Львові. На радіо працюють студенти з магістерської програми медіакомунікацій УКУ, Школи Журналістики УКУ, культурологи та соціологи.

Історія створення 

2010-2016 рік  – радіостанція «Радіо Вар’яти»

Радіостанцію було  засновано у 2010 році з назвою «Радіо Вар’яти» за ініціативи Романа Зайця. Спершу студентське радіо існувало окремо від УКУ, це був виключно проєкт компанії MJoy Multimedia, яка з 2009 року займається створенням та обслуговуванням онлайн-радіостанцій.  

2017 рік – радіостанція «Radio 412»

«Radio 412» стартувало у квітні 2017 року як незалежне студентське онлайн-радіо. Над цим проєктом працюють  в рамках навчальних курсів «Онлайн-радіо» та «Креативні формати в медіа». Керівник радіостанції Роман Заяць. Технічну підтримку надає компанія MJoy Multimedia.

Назва 
Назва радіо походить від номера аудиторії 412 навчального корпусу УКУ, де розташована студія. Також є мобільні формати роботи студії, які дозволяють запускати ефір з інших корпусів університету.

Про радіо 
Кожні пів року нові студенти УКУ мають можливість взяти участь у створенні контенту для радіо станції від етапу набору команд та кастингів до створення повноцінного продукту на найближчі пів року. Вони також створюють прямі ефіри, авторські передачі та плейлисти, що оновлюються кожного тижня.

За словами Романа Зайця: «Студентський продукт може підходити не лише для практики знань, а й бути живим радіо із своєю аудиторією, яка виходить за межі університету.» 

Попри те, що проект повністю реалізують студенти, вони проводять багато експериментів з контентом, аналізують свої результати та роблять повноцінну бізнес-модель. Вікторія Романюк пояснює: «Ми претендуємо зайняти власну нішу на медійному ринку України, тому висуваємо жорсткі вимоги радійникам щодо якості ефірів. Наша особливість – мультимедійний контент, адже ми відійшли від традиційної ідеї, що радіо повинне лише «говорити». Тому робимо сучасне візуальне наповнення, а кожна передача одночасно доступна як на сайті проекту, так і на сторінках соціальних мереж у Фейсбуці, Інстаграмі та Твіттері». Зараз, радіо є повноцінним мультимедійним продуктом, який слухають студенти УКУ та прогресивні сучасні українці.

У 2019-2020 роках студентське Radio 412 було партнером Різдвяного Радіо (проєкт компанії MJoy Multimedia). Спільний ефірний сезон мав особливість, що програми вели як студенти, так і викладачі, зокрема Ярослав Грицак та Роман Заяць.  

Весняний сезон 2020 року складається з 2 програм у прямих ефірах, які звучать щотижня у середу та п’ятницю та 3 подкастів. Програма «Енігма Львова» розповідає про таємничі та неординарні факти з історії Львова. Програма «Ліниві і ніжні» створена для тих, хто цікавиться сучасною поезією та літературою. 

Окрім цього, на платформі SoundCloud Radio 412 розміщує 3 подкасти: культурно-політичний сатиричний подкаст «Яка разніца» про правдивий абсурд українського політикуму. Музичний подкаст «ЮНІВЕРСАЛ» з якісними наповненням найкращої української музики від класичних жанрів до репу. Подкаст «Процес»: студенти спілкуються  з підприємцями, інноваторами та усіма тими, кому вже вдалося успішно запустити власну справу чи реалізувати амбітний проєкт. 

Подкасти виходять раз у два тижні: у понеділок – «Процес», у вівторок – «ЮНІВЕРСАЛ», у четвер – «Яка разніца»

На сторінках Radio 412 також проводяться конкурси із запису подкастів, розіграші, опитування.  Також на скриньку радіо надсилають авторські пісні, найкращі з яких звучать в ефірах.

Студенти також розробляють власні дизайн-концепції радіо та відповідну уніфіковану візуальну стилістику публікацій.     

Радіо звучить у нон-стоп режимі, тож у будь-який момент тут  можна почути якісну музику.

Соціальні мережі 

Facebook
Instagram
SoundCloud 
Telegram

Див. також 

MJoy Multimedia
MJoy Radio
Список українських радіостанцій
 Радіостанції Львова

Посилання 

 Офіційний сайт радіостанції 
 УКУ 
 Магістерска програма з Медіакомунікацій УКУ